Harms može značiti:

 Daniil Harms, ruski književnik
 Hermann Harms, njemački botaničar